Steinigen bezeichnet

 Jens Steinigen (* 1966), ehemaliger deutscher Biathlet
 das Durchführen einer Steinigung